Gelumbang (Gelumbang), een plaats in Indonesië
Gelumbang (Manna), een plaats in Indonesië
Gelumbang (Kikim Timur), een plaats in Indonesië